Височанська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та УРСР

 Височанська сільська рада — Вінницька область, Томашпільський район
 Височанська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Брусилівський район
 Височанська сільська рада — Київська область, Тетіївський район
 Височанська сільська рада — Одеська область, Тарутинський район
 Височанська сільська рада — Сумська область, Охтирський район
 Височанська сільська рада — Чернігівська область, Борзнянський район